

Patronyme 

 Christophe Camus de Richemont (1774-1813), général d'Empire ;
 Louis-Auguste Camus de Richemont (1771-1853), général d'Empire et homme politique français.

Patronyme français